ZVI steht für:
 ZVI a.s., alternativer Name der Zbrojovka Vsetín, ursprünglich ein tschechisches Rüstungsunternehmen
 Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht

Zvi steht für:
 Zvi, jüdischer Vorname – siehe auch dort für Namensträger

Abkürzung